gromada Łąka (powiat pszczyński)
 gromada Łąka (powiat rzeszowski)

także:
 gromada Brzezia Łąka (powiat oleśnicki)
 gromada Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski)
 gromada Wielka Łąka (powiat wąbrzeski/golubsko-dobrzyński)